Pluton može značiti:

 134340 Pluton, patuljasti planet u Kuiperovom pojasu.
 Pluton (mitologija), bog podzemlja u grčkoj mitologiji.